Storträsket kan syfta på ett antal insjöar

Estland 
Storträske, sjö i Lääne-Nigula kommun i landskapet Läänemaa.

Finland med Åland 
 Grabbskog Storträsket,  (1,32 km²)
 Storträsket (sjö i Finland, Nyland, lat 59,87, long 23,40),  (29,1 ha)
 Storträsket (sjö i Finland, Österbotten, lat 63,82, long 22,82),  (13,5 ha)
 Storträsket (sjö i Finland, Österbotten, lat 62,32, long 21,38),  (69,9 ha)
 Storträsket (sjö i Finland, Nyland, lat 60,34, long 25,79),  (26,5 ha)
 Storträsket (sjö i Finland, Nyland, lat 59,93, long 22,92),  (9 ha)
 Storträsket (sjö i Finland, Egentliga Finland, lat 60,18, long 22,01),  (46 ha)
 Storträsket (Nagu, Egentliga Finland), sjö på Storlandet, Nagu,  (5,7 ha)
Storträsket (sjö i Kronoby, Österbotten, Finland),  (45 ha)

Åland 
 Storträsket (Sund, Åland),  (20,5 ha)
Storträsket (Lemland, Åland), sjö i Åland,  (7,5 ha)

Sverige

Södermanland 
Storträsket, Södermanland, sjö på Nämdö i Värmdö kommun,  (5,73 ha)

Uppland 
Storträsket (Frötuna socken, Uppland), sjö i Norrtälje kommun,  (19,2 ha)
Storträsket (Singö socken, Uppland), sjö i Norrtälje kommun,  (18,4 ha)
Storträsket (Vätö socken, Uppland), sjö i Norrtälje kommun,  (5,79 ha)
Storträsket (Värmdö socken, Uppland), sjö i Värmdö kommun,  (35,9 ha)
Storträsket (Ljusterö socken, Uppland), sjö i Österåkers kommun,  (6,28 ha)
Storträsket (Österåkers socken, Uppland), sjö i Österåkers kommun,  (5,1 ha)
Storträsket (Börstils socken, Uppland, 669070-164305), sjö i Östhammars kommun,  (18,7 ha)
Storträsket (Börstils socken, Uppland, 669339-163203), sjö i Östhammars kommun,

Västerbotten 
Storträsket (Norsjö socken, Västerbotten, 719467-166888), sjö i Norsjö kommun,  (1,55 km²)
Storträsket (Norsjö socken, Västerbotten, 720189-169343), sjö i Norsjö kommun,  (1,15 km²)
Storträsket (Bureå socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (1,52 km²)
Storträsket (Jörns socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (1,16 km²)
Storträsket (Hörnefors socken, Västerbotten), sjö i Umeå kommun,  (9,94 ha)

Norrbotten 
Storträsket (Råneå socken, Norrbotten, 734100-176780), sjö i Bodens kommun,  (11,4 ha)
Storträsket (Råneå socken, Norrbotten, 736186-177352), sjö i Bodens kommun,  (84,8 ha)
Storträsket (Moån), sjö i Kalix kommun,  (2,25 km²)
Storträsket (Nederkalix socken, Norrbotten), sjö i Kalix kommun,  (1,87 km²)
Storträsket (Pålängeån), sjö i Kalix kommun,  (4,03 km²)
Storträsket (Nederluleå socken, Norrbotten, 728138-181154), sjö i Luleå kommun,  (8,92 ha)
Storträsket (Nederluleå socken, Norrbotten, 731028-179781), sjö i Luleå kommun, 
Storträsket (Råneå socken, Norrbotten, 733403-179582), sjö i Luleå kommun,  (2,63 ha)
Storträsket (Piteå socken, Norrbotten), sjö i Piteå kommun,  (1,07 km²)

Lappland 
Storträsket (Arvidsjaurs socken, Lappland), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (1,41 km²)
Storträsket (Jukkasjärvi socken, Lappland), sjö i Kiruna kommun,  (11,9 ha)
Storträsket (Lycksele socken, Lappland), sjö i Lycksele kommun,  (34 ha)
Storträsket (Stensele socken, Lappland), sjö i Storumans kommun,  (26,2 ha)

Se även
Storsträsket

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn